AFV est un sigle, qui peut signifier :
 Association France vivipares, une association aquariophile nationale spécialisée dans l'élevage et la diffusion des poissons vivipares ;
 Association française du vitiligo, une association nationale pour les malades du vitiligo ;
 Association française du violoncelle ;
 AFV, une grande marque de maquettes ;
 Accueil familial de vacances ;
 Association pour la forêt vierge ;
 Armoured fighting vehicle, un véhicule de combat blindé (comme le Type 89 AFV)